Piedmont ("Piemonte" in lingua inglese) può indicare:

Geografia 
Canada
 Piedmont – comune del Québec
Stati Uniti d'America
 Piedmont – altopiano della costa orientale
 Piedmont – città della Contea di Calhoun e della Contea di Cherokee, Alabama
 Piedmont – città della Contea di Alameda, California
 Piedmont – census-designated place della Contea di Anderson, Carolina del Sud
 Piedmont – città della Contea di Meade, Dakota del Sud
 Piedmont – città della Contea di Wayne, Missouri
 Piedmont – città della Contea di Mineral, Virginia Occidentale
 Piedmont – città della Contea di Augusta, Virginia
 Piedmont – città della Contea di Canadian, Oklahoma

Altro 
 Piedmont blues – stile di blues
 Matt Piedmont – regista statunitense
 Piedmont Motor Car Company – casa automobilistica statunitense
 Piedmont Airlines – compagnia aerea statunitense